Зусман— еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 Зусман, Айелет (род. 1979)  — израильская гимнастка и тренер.
 Зусман, Алла Вениаминовна (род. 1945) — молдавский и американский инженер.

Г 
 Зусман, Ганс (1897—1985) — антифашист, член организации «Красная капелла». 
 Зусман, Генрих (1796—1848) — немецкий флейтист, скрипач и композитор.

Й 
 Зусман, Йоэль (1910—1982) — израильский юрист, председатель Верховного суда Израиля.

К, М, Л 
 Зусман, Кевин (род. 1970) — американский актёр.
 Зусман, Маргарете (1872—1966) — немецкая поэтесса, эссеист, литературовед. 
 Зусман, Леонид Павлович (1906—1984) — советский художник.

С, Э 
 Зусман, Самуил Соломонович (1880 — после 1939) — русский философ, библиограф и публицист. Член ЦК Союза 17-го октября. 
 Зусман, Эзра (1900—1973) — израильский поэт, переводчик, редактор и театральный критик.

Сузман (Сазман) 
 Сазман, Джанет (род. 1939) — южноафриканская актриса и режиссёр.
 Сазман, Хелен (1917—2009) — южноафриканский политик и борец против апартеида.
 Ялоу, Розалин Сасмен (урождённая Сасмен, 1921—2011) — американский биофизик, лауреат Нобелевской премии.

См. также 
 Зусманович, Григорий Моисеевич